

Форт-Енн — місто, штат Нью-Йорк
 Форт-Енн — селище, штат Нью-Йорк